

Italia

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Floriano (Reggio Emilia)

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Floriano a Brischis, frazione di Pulfero 
 Chiesa di San Floriano a Cella, frazione di Forni di Sopra
 Chiesa di San Floriano a Gagliano, frazione di Cividale del Friuli
 Chiesa di San Floriano nei pressi di Sanguarzo, frazione di Cividale del Friuli
 Chiesa di San Floriano a San Floriano del Collio
 Chiesa di San Floriano a Tramonti di Sopra

Marche 
 Chiesa di San Floriano (Jesi)

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Floriano a Canazei
 Chiesa di San Floriano a Casatta, frazione di Valfloriana
 Chiesa di San Floriano ad Arsio, frazione di Novella
 Chiesa di San Floriano a Bolognano, frazione di Arco
 Chiesa di San Floriano Chiesa, frazione di Lavarone
 Chiesa di San Floriano a Lizzana, frazione di Rovereto
 Chiesa di San Floriano a Pergine Valsugana 
 Chiesa di San Floriano a Storo
 Chiesa di San Floriano a Riva, frazione di Vallarsa
 Chiesa di San Floriano a Valternigo, frazione di Giovo

Veneto 
 Chiesa di San Floriano a Rivamonte Agordino
 Chiesa di San Floriano a Mardimago
 Chiesa di San Floriano a Vittorio Veneto

Polonia 
 Chiesa di San Floriano (Cracovia)

Slovenia 
 Chiesa di San Floriano (Lubiana)